Српска лига Војводина у сезони 2022/23. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига ове сезоне броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су три зоне — ВФЛ Исток, ВФЛ Југ и ВФЛ Север.

Клубови у сезони 2022/23.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Српска лига Војводина на сајту Фудбалског савеза Војводине
 Српска лига Војводина на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Војводина
Војводина